Musée des Augustins (Hazebroek)
Musée des Augustins (Toulouse)